Doppio movimento
 Doppio Espresso, een Nederlandse keten van koffiebars